Вудраф има више значења:
 Округ Вудраф (Арканзас)
 Вудраф (Аризона)
 Вудраф (Висконсин)
 Вудраф (Јужна Каролина)
 Вудраф (Јута)